Илия Груев:
*  (род. 1969) — болгарский футболист.
 Груев, Илия (род. 2000) — болгарский футболист.